Marco Davide Faraoni född 25 oktober 1991 i Bracciano, är en italiensk fotbollsspelare som för närvarande spelar i Hellas Verona i italienska Serie A.

Han gjorde sin debutmatch för Inter i en match mot Milan, den 6 augusti 2011 i italienska supercupen som slutade 2–1 till Milan.

Referenser 

Födda 1991
Italienska fotbollsspelare
Fotbollsspelare i SS Lazio
Spelare i FC Internazionale Milano
Spelare i Udinese Calcio
Spelare i Watford FC
Spelare i Perugia Calcio
Spelare i Novara Calcio
Spelare i FC Crotone
Spelare i Hellas Verona FC
Män
Levande personer
Personer från Bracciano